Международный фонетический алфавит для немецкого языка показан в данной таблице.

Ключ

Примечания 

Фонетика немецкого языка
Таблицы МФА